Konstanty Dąbrowski (1906–1975) – polski ekonomista i polityk
 Konstanty Dąbrowski (1911–1987) – polski rolnik, poseł na Sejm PRL V kadencji